Кристуру-Секуеск (, ) — город в Румынии в составе жудеца Харгита.

История 
Упоминается в документах с 1333 года. В 1459 году получил право на проведение ярмарок.

В 1849 году здесь провёл последнюю ночь перед сражением при Сегешваре венгерский повстанец, поэт Шандор Петёфи (в 1928 году ему здесь был поставлен памятник).

Когда в 1933 году был убит премьер-министр Ион Георге Дука, посёлок был на некоторое время переименован в его честь.

В 1956 году Кристуру-Секуеск получил статус города.

Примечания 

Города Румынии
Харгита (жудец)